Csillagok háborúja: Klónok háborúja – 2003-as rajzfilmsorozat
 Star Wars: A klónok háborúja (film) 2008-as sci-fi film
 Star Wars: A klónok háborúja (televíziós sorozat) – 2008-as animációs sorozat